Эльбрусит — минералы названные в честь горы Эльбрус на Кавказе.

 Эльбрусит — глинистый минерал.
 Эльбрусит — микроскопический урановый минерал.

См. также 
 Эльбрус (значения)

Примечания